Belgio
 Chiesa di Santa Valpurga – Bruges
 Chiesa di Santa Valpurga – Veurne
 Collegiata di Santa Valpurga – Oudenaarde

 Germania
 Abbazia di Santa Valpurga – Eichstätt

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Valburga